Алекса́ндр Ива́нович Куприя́нов:
 Куприянов, Александр Иванович (род. 1951) — российский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Москва».
 Куприянов, Александр Иванович (род. 1952) — советский футболист.
 Куприянов, Александр Иванович (род. 1956) — российский историк, культуролог, доктор наук.